Caius Licinius Stolon fut un tribun de la plèbe de la Rome antique qui obtint l'accès des plébéiens au consulat

 Le stolon est un ornement liturgique.

 Le stolon est un organe végétal de multiplication végétative.
 Le stolon est l'organe de bourgeonnement de certains animaux marins inférieurs.